Miejscowości w USA:
 Prairie Grove – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Prairie Grove – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
Gminy w USA:
 Prairie Grove (ang. Prairie Grove Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington